Бера́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьём. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31065.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 34 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река  и проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2747 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 года среди 1764 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1406 были экономически активными, 358 — неактивными (показатель активности — 79,7 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 1406 активных жителей работали 1263 человека (672 мужчины и 591 женщина), безработных было 143 (57 мужчин и 86 женщин). Среди 358 неактивных 138 человек были учениками или студентами, 114 — пенсионерами, 106 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна